Paradeloparius är ett släkte av skalbaggar. Paradeloparius ingår i familjen Aphodiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Paradeloparius